Trindgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trindgrundet, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Trindgrundet, Larsmo, Österbotten,

Se även
Trindgrund

Robotskapade Finlandförgreningar